Alenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Irène Alenfeld (1933–2013), deutsche Dolmetscherin und Publizistin
 Justus Alenfeld (1931–1996), deutscher Jurist